Анджоли́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Анджолини, Амбра (род. 1977) — итальянская киноактриса, телеведущая и певица.
 Анджолини, Гаспаро (1731—1803) — танцовщик, балетмейстер и композитор, работавший в Императорском театре Вены в сотрудничестве с К. В. фон Глюком.
 Анджолини, Джузеппина (1800—?) — танцовщица, супруга балетмейстера Антонио Кортези.
 Анджолини, Пьетро — танцовщик и балетмейстер, работавший в Венской опере, миланском Ла Скала и лиссабонском Сан-Карлуше.
 Анджолини, Фортуната (1776—1817) — танцовщица, одна из первых артисток балета, поднявшихся в танце на пуанты.
 Джузеппе Анджолини (1747— 1814) - педагог, профессор Полоцкой иезуитской академии.